Федера́льное аге́нтство нау́чных организа́ций ( ФАНО́ России) — существовавший в 2013—2018 годах федеральный орган исполнительной власти, осуществлявший функции по нормативно-правовому регулированию и оказанию государственных услуг в области науки, образования, здравоохранения и агропромышленного комплекса, а также по управлению федеральным имуществом, находящимся в ведении Российской академии наук.

История 

Агентство было создано в 2013 году в рамках реформы Российской академии наук (РАН).

Процесс реформы был инициирован существовавшим в то время Министерством образования и науки Российской Федерации и юридически оформлен в виде федерального закона от 27 сентября 2013 года. Согласно закону, к РАН были присоединены академии медицинских и сельскохозяйственных наук, а организации, входившие в академии, и их имущество переданы в управление новому органу федеральной власти (ФАНО России). Агентство подчинялось Правительству Российской Федерации.

24 октября 2013 года председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев назначил главой ФАНО России Михаила Котюкова (ранее — заместителя министра финансов РФ), который оставался в этой должности в течение всего времени существования ФАНО России.

25 октября стало известно, что агентство будет управлять всем имуществом научных организаций России, а не только имуществом, принадлежавшим бывшим учреждениям РАН. Позже было уточнено, что науку в вузах оставят в ведении Минобрнауки России.

30 декабря 2013 года распоряжением Правительства Российской Федерации № 2591-р был утверждён список из 1007 учреждений, переходящих в подчинение ФАНО России; после серии корректировок, на ноябрь 2017 года, он включал 1008 учреждений. Все эти организации ранее подчинялись Российской академии наук, Российской академии медицинских наук или Россельхозакадемии.

В ноябре 2014 года путём открытого голосования на сайте ФАНО России были отобраны кандидаты в состав комиссии по оценке результативности деятельности научных организаций. 25 ноября при Агентстве был образован Научно-координационный совет в составе 45 ведущих российских учёных.

В 2015 году ФАНО России предприняло шаги по развитию академических библиотек — дополнительное финансирование центральных академических библиотек в 2015 г. составило 260 млн руб., из них 60 млн руб. на отечественную и зарубежную подписку.

С 6 июля 2017 года руководитель ФАНО России получил право определять, какие сведения относятся к государственной тайне.

Структурирование науки 

Для структурирования науки в России ФАНО России разделило все науки на четыре секции:
 Математические, физические, компьютерные и технические науки
 Химические науки
 Науки о жизни — биологические и медицинские науки
 Науки об окружающей среде — науки о Земле, экология и другие.

С 2015 года научные организации ФАНО России были сгруппированы в 29 кластеров, внутри которых вычислялся так называемый «Индикативный рейтинг научных организаций».

Территориальные подразделения 
Существовали территориальные управления Федерального агентства научных организаций:
 Уральское
 Сибирское
 Дальневосточное

Оценка результативности науки 

ФАНО России осуществляло оценку научной деятельности подведомственных организаций в соответствии с приказами и постановлениями.

В 2017 году целью оценки являлось формирование эффективной системы научных организаций, увеличение их вклада в социально-экономическое развитие страны, развитие международного сотрудничества в сфере науки, повышение престижа российской науки в обществе, а также повышение качества принятия управленческих решений в сфере науки. Научные организации разделили на три категории, по которым планировалось принять соответствующие организационные решения (→):
 1-я категория — научные организации — лидеры отрасли (научного направления) в Российской Федерации, результаты научной организации существенно превышают значения по референтной группе, соответствуют мировому уровню и она располагает потенциалом для дальнейшего развития и улучшения своей деятельности. → Стратегии и (или) программы развития, направленные на поддержание, укрепление и развитие лидерства.
 2-я категория — стабильные организации, демонстрирующие удовлетворительную результативность и располагающие потенциалом для развития и улучшения своей деятельности. → Стратегии и (или) программы развития и (или) рекомендации, направленные на улучшение деятельности.
 3-я категория — организации, не показывающие значимых научных результатов и не являющиеся уникальными в соответствующей отрасли, утратившие научную деятельность в качестве основного вида деятельности. → Решение о реорганизации или ликвидации, а в отдельных случаях — о замене руководителя.

В конце марта 2018 года из 454 прошедших проверку организаций к первой категории отнесено 142, ко второй — 205, к третьей — 107.

Критика деятельности 
Поскольку в руководстве ФАНО России не было людей с профессиональным опытом научной работы, в средствах массовой информации высказывалось мнение, что агентство создано в целях обогащения лиц, приближённых к власти. Намеренный развал структур РАН, вывод недвижимости, ранее занимавшейся институтами РАН, являлись косвенным подтверждением этого широко распространённого в научной среде мнения.

Избранный в 2017 году президентом РАН академик Александр Сергеев также весьма критически относился к ФАНО, отмечая, что его функционирование привело к «обюрокрачиванию научной деятельности, росту административно-управленческого аппарата при одновременном ухудшении качества административно-хозяйственной деятельности».

Упразднение 
Агентство упразднено 15 мая 2018 года Указом Президента Российской Федерации. Одновременно было принято решение о разделении Минобрнауки России на Министерство просвещения Российской Федерации и Министерство науки и высшего образования Российской Федерации; в структуру последнего вошло теперь уже бывшее ФАНО России. Экс-руководитель ФАНО Михаил Котюков назначен на пост министра науки и высшего образования РФ.

Примечания

Ссылки 

 «О Федеральном агентстве научных организаций» — Указ Президента РФ.
 «О Федеральном агентстве научных организаций» — Постановление Правительства РФ.

Федеральные агентства Российской Федерации
Организации, основанные в 2013 году
Наука в России
Организации, закрытые в 2018 году